Иезекиил Натанович Блехер (родился в 1885, , Лифляндская губерния) — российский публицист и переводчик.

Биография 
Учился в еврейских школах, городском училище Верро, Псковском землемерном училище. В 1905—1917 обучался за границей — на математическом факультете Римского университета, Инженерном училище Кливленда (штат Огайо, США). На протяжении трёх лет являлся вольнослушателем в Сорбонне.

В 1913 году предоставил сведения о себе для «Лексикона еврейских писателей» (издан в Варшаве).
Литературно-публицистическую деятельность начал в Нью-Йорке. Работал собкором британской газеты «Di Zait» в Норвегии. В апреле 1917 года вернулся в Россию. Печатался в «Vorwarts» (Нью-Йорк), «Дер Фрайнд» (Варшава), «Новой жизни» (США), «Европейской литературе» (Варшава), «Новой земле» (США), «Di Zait» (Лондон).

Творчество 
Авторству Иезекила Блехера принадлежит поэтическая драма «Плащ Изиды» на историческую тематику (по Иосифу Флавию). Незавершенной (в малой степени) осталась пьеса в стихах «Поющая мандрагора». В 1915 выпустил стихотворный сборник «Childe Harold» в виде отдельной книги вместе с переводами.

Литература 
 Блехер Иезекил Натанович / Русская интеллигенция : Автобиографии и биобиблиографические документы в собрании С.А. Венгерова: Аннот. указ.: В 2. т. Т. 1: А-Л. / Рос. акад. наук. Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); Под ред. В.А. Мыслякова. - СПб.: Наука, 2001.  - 2001. - 638 c. — ISBN 5-02-028495-5

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1885 году
Переводчики России
Публицисты России
Умершие в XX веке